

Персоналії 
 Джонатан Чик (кит. 戚其義; англ. Jonathan Chik) — гонконзький TVB телесеріал продюсер.
 Чик Коріа (справжнє ім'я Армандо Ентоні Коріа, Armando Anthony Corea; *12 червня 1941, Массачусетс, США) — джазовий піаніст і композитор.

Інше 
 Чик-літ — жанр жіночої масової літератури.
 Чик-флік — фільм для жіночої публіки двадцяти-тридцятилітнього віку.

Див. також 
 Чік